

Biologia molecolare
CCG – codone citosina-citosina-guanina che codifica per la prolina

Codici 
 CCG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Crane, Texas (Stati Uniti)

Organizzazione internazionale 
 CCG – Consiglio di cooperazione del Golfo